Цитоплазматическая тирозиновая протеинкиназа BMX (, или ETK () — нерецепторная тирозинкиназа семейства Tec, которая у человека кодируется геном BMX.

Ген BMX, кодирующий белок из 675 аминокислотных остатков, был впервые клонирован в 1994 году. Было установлено, что BMX примерно на 70 % гомологична по аминокислотной последовательности киназам BTK, ITK и TEC. Ген BMX локализован в малом плече X-хромосомы в положении 22.2.

BMX синтезируется в клетках костного мозга, эпителия, эндокарда и эндотелия сосудов. Удаление данного гена у мышей не приводит к явным изменениям в фенотипе.

В ответ на сигнал от рецепторов факторов роста, цитокинов и некоторых других рецепторов происходит PI3K-зависимая активация BMX. В свою очередь киназа BMX активирует белок STAT3.

Показано, что повышенное содержание BMX в клетках может оказывать негативное действие при некоторых видах злокачественных заболеваний (например, при раке простаты, мочевого пузыря и глиобластоме), а также при повреждениях головного мозга. Одним из механизмов, по которому BMX поддерживает жизнеспособность раковых клеток, может быть её способность стимулировать образование сосудов, питающих опухоль. В связи с этим BMX рассматривают как потенциальную мишень для новых противопухолевых препаратов.

Примечания 

КФ 2.7.10